Él término Y2K puede significar:
 El Problema Y2K, también conocido como "Efecto 2000".

Otros 
 Y2K Álbum de música.
 Y2J Apodo del luchador profesional Chris Jericho en parodia a Y2K.
 Y2K-World in Crisis es un documental dirigido por Worren Caney. k